Кулм се може односити на:

 Кулм, ранији назив за град Хелмно у Пољској
 Кулм, ски-скакаоница на планини Кулмкогел (општина Тауплиц) у Аустрији